Феньеш () — венгерская фамилия.

Известные носители:
 Феньеш, Адольф (1867—1945) — венгерский живописец.
 Феньеш, Сабольч (1912—1986) — венгерский композитор.
 Феньеш, Элек (1807—1876) — венгерский писатель, статистик и географ.

См. также 
 Феньес
 Фенье